OFK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Norfolk Ne (Nebraska) (Stati Uniti)